Чемпионат Европы по борьбе 1966 года прошёл раздельно: соревнования по греко-римской борьбе прошли в Эссене (ФРГ), а соревнования по вольной борьбе — в Карлсруэ (также ФРГ).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1966
Чемпионаты Европы в 1966 году
Спорт в Германии в 1966 году
Международные спортивные соревнования в Эссене
Международные спортивные соревнования в Карлсруэ
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные соревнования по борьбе в Германии